Морско́й — посёлок в Надеждинском районе Приморского края, вместе с сёлами Вольно-Надеждинское, Кипарисово, Прохладное и некоторыми другими входит в Надеждинское сельское поселение.

Морской расположен в верховьях реки Давыдовки, в 8 км от её впадения в Амурский залив. Высота над уровнем моря 91 м. Посёлок связан автомобильной дорогой длиной 2,2 км с федеральной трассой  «Уссури». Расстояние до райцентра, посёлка Вольно-Надеждинское, по дороге составляет 6 км, до Владивостока — 42 км. Ближайшая железнодорожная станция Надеждинская расположена в 5 км к юго-востоку.

Население

Примечания 

Населённые пункты Надеждинского района